Csehország
 Vrbičany, település a Kladnói járásban
 Vrbičany, település a Litoměřicei járásban